Carson Wentz – giocatore statunitense di football americano
 Eiji Wentz – cantante e attore giapponese
 Gene Wentz – scrittore e militare statunitense
 Jed Wentz – flautista e direttore d'orchestra statunitense
 Peter Wentz –  cantante, polistrumentista e attore statunitense
 Siegfried Wentz – ex multiplista tedesco
 Zachary Wentz – wrestler statunitense